

Geografia 
 Paddington (Londres), àrea de la Ciutat de Westminster, a Central London (Londres)
 Paddington: Estació de London Paddington, estació de ferrocarril de Network Rail i del metro de Londres
 Paddington (Nova Gal·les del Sud), suburbi de Sydney (Austràlia)
 Paddington (Queensland), suburbi de Brisbane (Austràlia)

Arts i entreteniment 
 Os Paddington o Paddington Bear, personatge fictici de la literatura infantil britànica
 Paddington (sèrie de televisió), sèrie d'animació infantil britànica (1976-1980)
 Paddington Bear (sèrie de televisió), sèrie d'animació infantil britànico-estatunidenca (1989–1990)
 The Adventures of Paddington Bear, sèrie d'animació infantil franco-canadenca (1997-2000)
 Paddington (pel·lícula), pel·lícula basada en el personatge de l'Os Paddington (2014)
 Paddington 2, seqüela de la pel·lícula anterior (2017)
 Les aventures de Paddington o The Adventures of Paddington sèrie d'animació infantil franco-estatunidenca (2019)
 4.50 from Paddington (títol en català: El tren de les 4.50), novel·la detectivesca d'Agatha Christie de 1957